Неистовый:
 Неистовый (фильм, 1988)
 Неистовый (фильм, 2020)